Ollier ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Ollier (1922–2014), französischer Schriftsteller
 Edmea Ollier, italienische Bogenbiathletin
 Louis Léopold Ollier (1830–1900), französischer Chirurg
 Patrick Ollier (* 1944), französischer Politiker
 Rémy Ollier (1816–1845), Journalist, Autor, politischer Aktivist